Эдвард Томкинс (; 16.11.1915 — 20.09.2007) — британский .

Обучался в колледжах Ampleforth и Тринити Кембриджа.

На дипломатической службе с 1939 года и затем с 1944 года.

С 1940 года служил в армии, находился в немецком плену. Отмечен французским Военным крестом.

В 1970—1972 годах посол Великобритании в Нидерландах.
В 1972—1975 годах посол Великобритании во Франции.

Великий офицер ордена Почётного легиона (1984).

Примечания 

Послы Великобритании в Нидерландах
Послы Великобритании во Франции
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)